Чапчылган () — топоним в Амгинском улусе Якутии России.

 Чапчылган — село, административный центр Чапчылганского наслега.
 Чапчылган — озеро на левобережье реки Амга.